Friedel-Crafts-Reaktion bezeichnet zwei unterschiedliche Reaktionen:

 Friedel-Crafts-Acylierung
 Friedel-Crafts-Alkylierung